Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2016 se déroule du 21 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Tatjana Maria ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|2|| Viktorija Golubic ||align=center||| Amra Sadiković
|-
|3|| Zhang Kailin ||align=center||| Jana Čepelová (14)
|-
|4|| Aleksandra Krunić ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|5|| Maria Sakkari ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|6|| Lauren Davis ||align=center||| Barbara Haas
|-
|7|| Tamira Paszek ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|8|| Lourdes Domínguez Lino ||align=center||| Gabriella Taylor (WC)
|-
|9|| Kristína Kučová ||align=center||| Barbora Štefková
|-
|10|| Risa Ozaki ||align=center||| Harriet Dart (WC)
|-
|11|| Irina Khromacheva ||align=center||| Marina Erakovic (19)
|-
|12|| Han Xinyun ||align=center||| Robin Anderson
|}

|-
|13|| Rebecca Peterson ||align=center||| Tatjana Maria (1)
|-
|14|| Jana Čepelová ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|15|| Sílvia Soler Espinosa ||align=center||| Luksika Kumkhum
|-
|16|| Duan Ying-Ying ||align=center| || Aleksandra Krunić (4)
|-
|17|| Mandy Minella ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|18|| Richèl Hogenkamp ||align=center||| Wang Yafan
|-
|19|| Marina Erakovic ||align=center|Qualifiée||align=center|—
|-
|20|| Klára Koukalová ||align=center||| Stephanie Vogt
|-
|21|| Verónica Cepede Royg ||align=center||| Paula Kania
|-
|22|| Maryna Zanevska ||align=center||| Maria Sakkari (5)
|-
|23|| Jennifer Brady ||align=center||| Julia Boserup
|-
|24|| Julia Glushko ||align=center||| Chang Kai-Chen
|}

Qualifiées 

  Tatjana Maria
  Amra Sadiković
  Jana Čepelová
  Aleksandra Krunić
  Maria Sakkari
  Julia Boserup
  Tamira Paszek
  Luksika Kumkhum
  Mandy Minella
  Ekaterina Alexandrova
  Marina Erakovic
  Paula Kania

Repêchée 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Victoria Azarenka. Une joueuse est tirée au sort parmi les meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Duan Ying-Ying

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames du tournoi de Wimbledon 2016
 Tournoi de qualification du simple messieurs

2016
Tennis féminin en 2016
Tournoi de Wimbledon 2016